Diamant – razzo vettore francese
Diamant – casa discografica italiana
  – sommergibile appartenente alla classe Saphir della Marine nationale
Diamant – casa motociclistica tedesca
Diamant – gioco da tavolo di Bruno Faidutti
Le Diamant – comune della Martinica (Francia)
TEE Diamant – treno Trans Europ Express
Dora Diamant – insegnante e attrice polacca, ultima fidanzata di Franz Kafka